Klaß ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Klaß (1801–1873), preußischer Generalmajor
 Christa Klaß (* 1951), deutsche Europapolitikerin (CDU)
 Nico Klaß (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Oskar von Klaß (1822–1887), preußischer Generalmajor
 Wilhelm von Klaß (1786–1850), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Klass